An der Abfassung der Barmer Theologischen Erklärung auf der ersten Barmer Bekenntnissynode am 31. Mai 1934 in Wuppertal-Barmen haben 139 Personen mitgewirkt. Die folgende Tabelle gibt – weitgehend wörtlich – die Liste der 138 Synodalen wieder, die an die Erklärung angefügt war.

Eingefügt wurden die Vornamen der Personen, soweit sie feststellbar waren. Bei den Titeln wurden folgende Abkürzungen verwendet:
 D. – (Ehren-) Doktor der Theologie
 Dr. – Doktor anderer Wissenschaften
 Lic. – Lizenziat, Inhaber einer akademischen Licentia docendi (Erlaubnis zu lehren)
 a. D. – außer Dienst

Die Tabelle kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift u. a. nach Nachnamen sortiert werden.

Literatur 
 Arthur C. Cochrane: The Church’s Confession Under Hitler. 2. Auflage. Wipf and Stock Publishers, Eugene 1976, ISBN 978-0-915138-28-9, Appendix IX.
 Siegfried Hermle (Hrsg.): Handbuch der deutschen evangelischen Kirchen 1918 bis 1949: Organe – Ämter – Personen. Band 2: Landes- und Provinzialkirchen, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017, ISBN 978-3-525-55794-5, S. 257 ff.

Einzelnachweise 

Teilnehmer an der Barmer Bekenntnissynode
Barmer Bekenntnissynode
!
Religion 1934